Toponímia:
 Grimes (Alabama)
 Grimes (Iowa)
 Biografies:
 Grimes (cantant) (1988), productora i cantant de música electrònica canadenca
 Ashley Grimes (Dublín, 1957), futbolista irlandés que ocupava la posició de migcampista i de defensa.
 Miscel·lània: Peter Grimes, òpera de Benjamin Britten sobre llibret adaptat per Montagu Slater sobre la secció Peter Grimes del poema de George Crabbe The Borough